Rollstuhltennis-Quaddoppel der Sommer-Paralympics 2020.

Gespielt wurde im Ariake Tennis Park in Tokio vom 27. August bis 1. September 2021. Insgesamt nahmen 7 Paare, also 14 Spieler, an diesem Turnier teil.

Zum Teilnehmerfeld gehörte auch David Wagner, der bei allen vier bisherigen Paralympics-Konkurrenzen im Quaddoppel eine Medaille gewinnen konnte (3× Gold und 1× Silber). Er trat mit einem neuen Partner an und musste sich in der ersten Runde den späteren Siegern geschlagen geben. Die Titelverteidiger aus Rio de Janeiro Dylan Alcott und Heath Davidson gewannen die Silbermedaille.

Setzliste

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Homepage der Paralympischen Spiele

Rollstuhltennis-Quaddoppel
2020
Tennisturnier in Kōtō
Tennisturnier 2021
Ariake Tennis Park